Fem nætter () er en sovjetisk spillefilm fra 1978 af Nikita Mikhalkov.

Medvirkende 
 Stanislav Ljubsjin som Aleksandr
 Ljudmila Gurtjenko som Tamara
 Igor Nefjodov som Slavik
 Aleksandr Adabashyan som Timofejev
 Valentina Telitjkina som Zoya

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1978
Dramafilm fra Sovjetunionen